Лучи́цкий — фамилия, женская форма фамилии — Лучицкая.

Известные носители:
 Лучицкий, Борис Болеславович (1906—1966) — украинский актёр, режиссёр, народный артист УССР (1954).
 Лучицкий, Владимир Иванович (1877—1949) — советский геолог, петрограф и педагог, академик АН УССР (1945), сын И. В. Лучицкого.
 Лучицкий, Евгений Васильевич (род. 1946) — доктор медицинских наук, заведующий отделом клинической андрологии Института эндокринологии и обмена веществ имени В. П. Комисаренка АМН Украины (Киев).
 Лучицкий, Иван Васильевич (1845—1918) — русский и украинский историк-медиевист, педагог, член-корреспондент Петербургской АН (1908), отец В. И. Лучицкого.
 Лучицкий, Игорь Владимирович (1912—1983) — советский геолог, член-корреспондент АН СССР (1968), сын В. И. Лучицкого.
 Лучицкий, Кирилл Иванович (1815—1886) — богослов, писатель и историк, заслуженный ординарный профессор Санкт-Петербургской духовной академии (1870), действительный статский советник.

Лучицкая 
 Лучицкая, Ванда (1907—1996) — польская актриса театра, кино, радио и телевидения.
 Лучицкая, Мария Викторовна (урожденная Требинская, 1852—1924) — русская переводчица, издатель, общественный деятель, жена профессора И. В. Лучицкого.
 Лучицкая, Светлана Игоревна (род. 1960) — российский историк, доктор исторических наук, глава Центра культурной и исторической антропологии Института всеобщей истории РАН.